Aksu (forenklet kinesisk: 阿克苏; traditionel kinesisk: 阿克蘇; pinyin: Ākèsū; uighurisk: ئاقسۇ; uighur-latin: Aqsu) er et præfektur i den autonome region Xinjiang (Sinkiang) i det vestlige Kina. Præfekturet har et areal på 128099 km², og en befolkning på 2.200.000 mennesker, med en tæthed på 17 indb./km² (2007). Det ligger i den nordvestlige del af Tarimbækkenet og på de sydlige skråninger af bjergkæden Tian Shan. Den sydlige del ligger i Taklamakanørkenen. Landbrug er kun muligt hvor der kan vandes fra floden Tarim og dens bifloder Aksu og Muzart.

Hovedsædet for præfekturet hedder også Aksu.

Præfekturet ligger ved floden Aksu. Byen er vokset frem omkring et gammelt karavanserai på en af den historiske Silkevejens ruter. Aksu har i dag tekstil- og tæppeindustri, jadeudskæring, blegning og metalbearbejdelse. Der er forekomster af jernmalm i området. Der er gamle buddhistiske grave og huler i Aksu, men de er for de fleste i dårlig forfatning.

Administrative enheder 
Præfekturet Aksu har jurisdiktion over et byamt (市 shì) og 8 amter (县 xiàn).

Præfekturer i Xinjiang
Silkevejen